GAAR est un sigle signifiant :
 Groupes anarchistes d'action révolutionnaire, voir l'article Anarchisme en France,
 Guet aérien armé, voir l'article Avion bombardier d'eau,

Voir aussi 
 Gare